Nádasdy Tamás, báró (1498–1562) 1537-től Horvátország és Szlavónia bánja, Vas vármegye főispánja, 1542-től a Magyar Királyság országbírója és katonai főparancsnoka, 1554-től a Magyar Királyság nádora, a „nagy nádor”. Bárói címét 1553-ban kapta I. Ferdinándtól.
 Nádasdy Tamás (fl. 1586–1619), Vas vármegye alispánja 1591 és 1600, majd 1608 és 1619 között
 Nádasdy Tamás (1749–1800) altábornagy, Somogy megye főispánja, koronaőr, egy ezred tulajdonosa
 Nádasdy Tamás (1792–?) előbbi fia, katona, császári királyi kamarás
 gróf Nádasdy Tamás (1870–1915), Komárom vármegye főispánja